Toornaviarsuit bezeichnet:
 Toornaviarsuit (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Toornaviarsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland